Sinning ist der

Name von
 Sinning (Oberhausen), ein Gemeindeteil von Oberhausen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Sinning (Rohrdorf), ein Gemeindeteil von Rohrdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Sinning (Gemeinde Leogang), eine Ortschaft der Gemeinde Leogang, Bundesland Salzburg, Österreich

Familienname von:
 Arnold Sinning (Politiker) (1767–1839), deutscher Bürgermeister und Abgeordneter
 Arnold Sinning (1822–1900), Gutsbesitzer, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau 
 Carl Sinning (1850–1923), Gutsbesitzer, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Franz Arnold Sinning (1858–1902), Gutsbesitzer, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau  
 Irmgard Sinning (* 1960), deutsche Biochemikerin
 Silke Sinning (* 1969), deutsche Sportwissenschaftlerin und Fußballfunktionärin
 Wilhelm Sinning (Wilhelm Werner Carl od. Karl Sinning), Obergärtner am Botanischen Garten der Universität Bonn und Namensgeber der Gattung Sinningia
 Wilhelm Sinning (Jurist) (1889–1968), Bundesrichter

Siehe auch:
 Sinningen